Sporn (‚Fortsatz, Spieß‘, urspr. allg. ‚ein Werkzeug zum Stoßen oder Stechen‘, verwandt zu Speer und Spur, vergl. engl.) bezeichnet:

Humanmedizin:
 Eine verhärtete, stachelformähnliche Gewebsveränderung, Hornzapfen beim Hühnerauge
 Eine stachelformähnliche Verkalkung am knöchernen Sehnenansatz, der Fersensporn
 Die als Trennwand bestehenden Darmwandanteile beim doppelläufigen Kunstafter

Biologie:
 Bei Pferden den Hand- bzw. Sohlenballen, siehe Ballen
 Bei Schweinen und Wiederkäuern die Afterklaue oder Oberklaue, siehe Klaue (Paarhufer)
 Bei Fledermäusen an den Hinterbeinen der Calcar
 In der Vogelkunde ein Horngebilde bei Vögeln als Verteidigungswaffe, Hinterknorren, siehe Sporn (Vogel)
 Bei Schlangen Rudimente der Hinterextremitäten, siehe Aftersporn
 In der Botanik eine hornförmige Ausstülpung mancher Blütenblätter, siehe Sporn (Botanik)

Sowie:
 In der Geologie ein aus dem Untergrund vorstehendes Fels- oder Steingebilde, siehe Felssporn
 Die stählerne Bewehrung des Vorderstevens älterer Kriegsschiffe zum Versenken gegnerischer Fahrzeuge, siehe Rammsporn
 Teil des Fahrwerks eines Flugzeuges, siehe Spornradfahrwerk
 Der Messwertgeber der Dosiereinrichtung bei Drillmaschinen in der Landtechnik, siehe Spornrad (Landtechnik)
 Stachel oder Zahnrädchen am Stiefelansatz zur Unterstützung des Schenkeldrucks beim Reiten, siehe Sporn (Reiten) 

Sporn oder Šporn ist der Familienname folgender Personen:

 Andrej Šporn (* 1981), slowenischer Skirennfahrer
 Familie Sporn, eine sechsköpfige von Nazideutschland verfolgte Familie aus Großpösna, siehe Liste der Stolpersteine in Großpösna
 Katja Sporn (* 1970), deutsche Klassische Archäologin
 Michael Sporn (1946–2014), US-amerikanischer Animator und Filmregisseur

Goldener Sporn im Speziellen:

 Ritter vom güldenen Sporn, eine Form der Erhebung in den persönlichen Orden im HRR
 Orden vom Goldenen Sporn, eine Auszeichnung der katholischen Kirche

Siehe auch:
 Spore (Begriffsklärung)